Зебо Гадоева (1920 год — 1998 год, село Лагмон, Кулябский район, Таджикистан) — звеньевая колхоза имени Ильича Кулябского района Кулябской области, Таджикская ССР. Герой Социалистического Труда (1948). Депутат Верховного Совета Таджикской ССР 2 и 3 созывов.

Биография 
Родилась в 1920 году в крестьянской семье в одном из сельских населённых пунктов современного Муминабадского района. С 1936 года трудилась рядовой колхозницей, звеньевой хлопководческого звена в колхозе имени Ильича Кулябского района.

В 1947 году звено Зебо Гадоевой получило высокий урожай хлопка-сырца. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1948 года «за получение высокого урожая хлопка при выполнении колхозом обязательных поставок и натуроплаты за работу МТС в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 года» удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1970 году вышла на пенсию. Проживала в селе Лагмон. Скончалась в 1998 году.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Таджикской ССР

Литература 
 Зебо Гадоева // Вичлас — Гӯянда. — Д. : СИЭМТ, 2015. — (Энсиклопедияи Миллии Тоҷик : [тахм. 25 ҷ.] / сармуҳаррир Н. Амиршоҳӣ ; 2011—2017, ҷ. 4). — ISBN 978-99947-33-77-4.

Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 3-го созыва